Pinguim pode referir-se a:

Pinguim – designação comum às aves esfenisciformes, da família dos esfeniscídeos;
Pinguim (Spheniscus magellanicus) – nome dado popularmente à ave da família dos esfeniscídeos, também conhecida como Pato-marinho;
Pinguim (Bromelia pinguin) – nome popular de planta da família das bromeliáceas;
Pinguim (DC Comics) – vilão do universo da DC Comics, inimigo do Batman.
Choperia Pinguim – notória rede de choperias da cidade brasileira de Ribeirão Preto.

Ver também
Penguin Group – editora de livros;
Penguin Books – editora inglesa;
Pingu – uma série de televisão;
Tux – o pinguim mascote do Linux.

Desambiguação